Ophis (Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social), a été créé en 1951 par le Conseil général du Puy-de-Dôme.
OPHIS construit, améliore et gère des logements, sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme.

Présentation 

Le siège social est basé à Clermont-Ferrand. 
Il est administré par un conseil d'administration composé de 23 membres, dont la présidente est Mme Anne-Marie MALTRAIT, Conseillère Départementale. M. Lionel CHAUVIN, Président du Conseil Départemental est quant à lui Vice-Président..
La direction générale est assurée par Eric DOURLEN, directeur adjoint par intérim. 

OPHIS est organisé en 8 directions.

5 agences sont implantées à Issoire, Riom, Thiers, et 2 à Clermont-Fd. Prochainement, ouvertures à Cournon-d'Auvergne et St-Eloy-Les-Mines.

Chiffres clés 

OPHIS en 2021, c’est :
 près de 17 000 logements, répartis sur 192 communes du département et à St-Flour dans le Cantal.
 plus de 30 000 locataires
288 salariés
72 M€ de chiffre d’affaires
 75 M€ investis sur 3 ans pour améliorer et réhabiliter notre patrimoine.
 286 nouveaux logements

Liens externes 
Site officiel

Logement social en France